Теопулус Кёртис «Тео» Рэтлифф (; род. 17 апреля 1973 года, Демополис, штат Алабама, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за 9 разных клубов в 1995—2011 годах. Он был выбран на драфте НБА 1995 года в первом раунде под общим 18-м номером командой «Детройт Пистонс». Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. 

Известный специалист по блок-шотам, который трижды становился лидером регулярного чемпионата по этому статистическому показателю (2001, 2003, 2004). В настоящее время занимает 20-е место в списке лучших блокирующих лиги (1968 в 810 матчах) и 13-е по среднему количеству блок-шотов за игру (2,43).

Объявил о завершении карьеры в декабре 2011 года.

Статистика

Статистика в НБА

См. также 
 Список лидеров регулярного чемпионата НБА по блок-шотам
 Список 50 лидеров НБА по блок-шотам за всю историю лиги

Ссылки 
 Статистика на сайте basketball-reference.com
 Профайл на сайте nba.com

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Вайоминг Ковбойз» (баскетбол)
Выпускники Вайомингского университета